Майко:

 Майко — название ученицы гейши.

Персоналии 
 Майко, Александр Фёдорович (1922—1980) — молдавский скульптор
 Майко, Виталий Иванович (род. 1936) — украинский политик.
 Майко, Вадим Владиславович — доктор исторических наук.
 Майко, Марина Владимировна (род. 1970) — советская и российская актриса.
 Майко, Пандели (род. 1967) — албанский политик, премьер-министр Албании.